Black Mountain (englisch „schwarzer Berg“) steht für:

 Black Mountain (Band), kanadische Rockband
 Black Mountain (North Carolina), Gemeinde im Buncombe County
 Black Mountain College, ehemalige Kunsthochschule in North Carolina

Berge in Australien:
 Black Mountain (Australian Capital Territory)
 Black-Mountain-Nationalpark (Queensland)

Berg in Bhutan:
 Black Mountain (Bhutan) in den Black Mountains

Berge in den Vereinigten Staaten:
 Black Mountain (Alaska)
 Black Mountain (Kalifornien)
 Black Mountain (Kentucky)
 Black Mountain (Maine)
 Black Mountain (Nevada)

im NRHP gelistete Objekte:
 Black Mountain Archeological District, in Shell, Wyoming, ID-Nr. 86003459
 Black Mountain College Historic District, in Black Mountain, North Carolina, ID-Nr. 82001281
 Black Mountain Downtown Historic District, in Black Mountain, North Carolina, ID-Nr. 04000570
 Black Mountain Lookout Cabin, in Black Mountain, New Mexico, ID-Nr. 87002474

Siehe auch:
 Blackmount
 Black Mountains